Tuor bedeutet:
 Burg Tuor, Ruine nordwestlich von Sumvitg, Graubünden
 Tuor (Samedan), Turm aus dem 13. Jahrhundert in Samedan, Graubünden
 Figur in der von J. R. R. Tolkien geschaffenen Phantasiewelt Arda, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Tuor

Tuor ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Tuor (1871–1904), Schweizer Dichter
 Fidel Tuor (1875–1955), Schweizer Textilunternehmer
 Peter Tuor (1876–1957), Schweizer Rechtswissenschafter
 Leo Tuor (* 1959), Schweizer Schriftsteller